Mensagem na garrafa
Ou ainda:
Message in a Bottle (canção) - da banda The Police
Message in a Bottle (livro) - de Nicholas Spark
Message in a Bottle (filme) - adaptação do livro
Message in a Bottle (Star Trek: Voyager)

Desambiguação